Учтепа — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Учтепа, Андижанська область, Булакбашинський район
 Учтепа, Джиззацька область, Джиззацький район
 Учтепа, Наманганська область, Наринський район

Див. також 
 Учтепинський район